Emily Hahn (schrijver)
 Emily Hahn (actrice)